Charte : actes juridiques rédigés et dressés au Moyen Âge. 
Chartres : chef-lieu du département d'Eure-et-Loir, dans la région Centre. 
La Chartre-sur-le-Loir : commune française, située dans le département de la Sarthe